Anita Kravos – attrice italiana
 Marko Kravos – poeta, scrittore e traduttore italiano naturalizzato sloveno